Matadepera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Matadepera (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Matadepera (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar